Пшеницын Игорь Анатольевич (род. 1960) — фотохудожник, член Союза дизайнеров России.

Биография 
Родился в 1960 году в г. Куйбышеве (ныне — г. Самара). В настоящее время проживает в Нижнем Новгороде.

Первое участие в выставках — 2004 год, Международный конкурс фотографии Московское ФОТОБИЕННАЛЕ-2004 (приглашение Московского дома фотографии). Был представлен проект «Ни о чём не жалею…», посвященный великой французской певице Эдит Пиаф. В проект вошли 5 коллажей, выполненных из авторских фотографий Парижа.

В течение 2004—2011 годов провёл более 30 персональных выставок в выставочных залах Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в Государственной думе РФ.

Основное направление творчества И. Пшеницына — работа в уникальной для России технике FrameUnite Art (от англ. — искусство объединения образов). Художник составляет коллажи из миниатюрных фотографий, рисунков, других арт-объектов. При этом каждая из этих миниатюр — самостоятельный художественный объект. Удивительную глубину, цельность и своеобразие работам придают точный подбор и компоновка составляющих элементов (фреймов).

Значимые арт-проекты 
 2005 год — комплекс Нижегородской ярмарки — при поддержке Губернатора Нижегородской области и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО. 10 красочных полотен общей площадью более 160 м² органично вписаны в архитектурный ландшафт ярмарки. На полотнах изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, составленные из фотографий приволжских городов. Проект украшает Нижегородскую ярмарку в настоящее время.

 2007 год — портрет Героя Советского Союза В. П. Чкалова. Ручная аппликация (более 8 000 фрагментов). Использованы уникальные материалы из личных архивов родственников В. П. Чкалова, а также исторические и музейные фотографии: фотографии родителей летчика, членов всех ветвей рода Чкаловых, летчиков Чкаловской эскадрильи, его земляков, погибших на фронтах Великой отечественной войны. Арт-проект выполнен по заказу родственников В. П. Чкалова к празднованию 70-летия первого беспосадочного перелёта через Северный полюс в Ванкувер.

 2009 год — портрет А. С. Пушкина (видео). Приобретен государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина в с. Б.Болдино. В работе над арт-объектом использованы рисунки А. С. Пушкина, перенесенные на специальную дизайнерскую бумагу. Из этих фрагментов был составлен многослойный коллаж.

 2009 год — триптих «Патриарх Сергий (Страгородский)». Подарок администрации г. Арзамас Патриарху Кириллу во время его визита в Нижегородскую область.

 2009—2010 годы — панно "Стена памяти «Наша Победа» (видео). Арт-объект стал центральным экспонатом праздничной выставки в ознаменование 65-й годовщины Победы в Центральном выставочном зале г. Нижний Новгород.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Самара
Персоналии:Нижний Новгород